Chaney Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chaney Hill (Kalifornien)	
 Chaney Hill (Massachusetts)	

Siehe auch:
 Cheney Hill